Rückfall bedeutet:

 in der Medizin 
 generell das Wiederauftreten einer Krankheit nach (vorübergehender) Besserung, siehe Rezidiv
 bei einer Abhängigkeit von psychotropen Substanzen (wie Alkohol, Heroin) der neuerliche (unkontrollierte) Konsum der Substanz nach einer Phase der Abstinenz
 in der Psychologie und Psychotherapie und Alltagssprache das Abgleiten in (zwischenzeitlich abgelegte) problembehaftete Denk- und Handlungsmuster (Psychologie)
 im Strafrecht die wiederholte Verübung einer strafbaren Handlung, siehe Rückfall (Strafrecht)
 im Vermögens- und Urheberrecht eine Form der Rückübertragung von Sachen oder Rechten an einen Voreigentümer oder Rückfallberechtigten, siehe Rückfallrecht (Rechtswissenschaft)

Rückfällig steht für
Tatort: Rückfällig, deutscher TV-Krimi (1995)
Siehe auch:
 Rückfallquote